Hrvatska:
 Slatina, grad u Virovitičko-podravskoj županiji, Slavonija
 Slatina (Preseka), naselje u općini Preseka, Zagrebačka županija
 Slatina Pokupska, gradsko naselje Gline, Sisačko-moslavačka županija, bivša Pokupska Slatina odnosno Slatina Bučička
 Slatina Kutinska, bivša Kutinska Slatina
 Slatina Moslovačka, bivša Moslovačka Slatina
 Slatina Svedruška, naselje u općini Petrovsko, Krapinsko-zagorska županija
 Slatina (Vrbovec), bivša Slatina Ravenska
 Slatina u Opatiji, popularno kupalište u centru grada Opatije
 Slatinski Lipovac, naselje pripojeno Podravskoj Slatini

BiH:
 Slatina (Cazin, BiH), bivše naselje čiji su djelovi pripojeni Cazinu i novo naselje Čizmići
 Slatina (Čajniče, BiH), naselje u općini Čajniče (Slatina na Batovci, v. Hunkovići)
 Slatina (Donji Vakuf, BiH), naselje u općini Čajniče
 Slatina (Foča, BiH), naselje u općini Foča
 Slatina (rijeka, BiH), rijeka u općini Foči, pritoka Ćehotine
 Slatina (Goražde, BiH), naselje u općini Čajniče
 Slatina (Jablanica, BiH), naselje u općini Čajniče
 Slatina (Laktaši, BiH), naselje u općini Laktaši, bivša Slatina Gornja
 Slatina (Sanski Most, BiH), naselje u općini Čajniče
 Slatina (Sarajevo, BiH), naselje u Sarajevu, bivša Slatina (Sarajevo-centar)
 Slatina (Srebrenica, BiH), naselje u općini Srebrenica
 Slatina (Teslić, BiH), naselje u općini Teslić
 Slatina Banja, naselje u općini Laktaši

Crna Gora:
 Slatina (Andrijevica, Crna Gora), naselje u općini Andrijevica
 Slatina (Danilovgrad, Crna Gora), naselje u općini Danilovgrad
 Slatina (Pljevlja, Crna Gora), naselje u općini Pljevlja
 Slatina (Šavnik, Crna Gora), naselje u općini Šavnik

Rumunjska:
 Slatina (Olt, Rumunjska), glavni grad županije Olt

Slovačka:
 Slatina (rijeka, Slovačka), rijeka u Banskobistričkom kraju

Slovenija:
 Slatina (Celje, Slovenija), bivša Slatina v Rožni Dolini
 Slatina (Šentjur pri Celju, Slovenija), bivša Slatina pri Dobjem
 Slatina (Šentjur pri Celju, Slovenija), bivša Slatina pri Ponikvi
 Slatina (Kungota, Slovenija),  naselje u općini Kungota
 Slatina (Mozirje, Slovenija),  pripojeno naselju Bočna

Srbija:
 Slatina (Loznica, Srbija), naselje u općini Loznica u Mačvanskom okrugu
 Slatina (Novi Pazar, Srbija), naselje u općini Novi Pazar
 Slatina (Ub, Srbija), naselje u općini Ub
 Slatina (Čačak, Srbija), naselje u općini Čačak

Vidi i:
 Slatine, gradsko naselje Splita, na Čiovu